Avera ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Avera (Georgia)
 Avera (Mississippi)

Siehe auch:
 Bank Avera